Charles Diers – ex calciatore francese, centrocampista
 Ines Diers – ex nuotatrice tedesca
 Lothar Diers – botanico tedesco
 Michael Diers – storico tedesco
 Thierry Diers – pittore francese